Aleksander V Macedoński – król Macedonii z dynastii Antypatrydów od 297 do 294 p.n.e. 
 Aleksander V – antypapież obediencji pizańskiej w okresie od 26 czerwca 1409 do 3 maja 1410